Hetzengraben ist ein Gewässername:

 Hetzengraben (Main), linker Zufluss des Mains über den Dornwiesensee vor Unterleiterbach, Markt Zapfendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Hetzengraben (Mühlgraben), linker Zufluss des Mühlgrabens (Teilungsarm der Steinach, zur Rodach, zum Main) bei Mannsgereuth, Gemeinde Redwitz an der Rodach, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Hetzengraben (Vorbach), rechter Zufluss des   Vorbachs vor Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hetzenbach